Valdediós puede referirse a:
San Salvador de Valdediós, una iglesia del siglo IX en Asturias, España; 
Iglesia de Santa María (Valdediós), una iglesia del siglo XIII en Asturias, España; 
Monasterio de Santa María de Valdediós, un monasterio en Asturias, España; o
Río Valdediós, un río en Asturias, España.